Mordent (música)
 Mordent (tints)